Persholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Persholm, Iniö, 
 Persholm, Nagu,

Se även
Persholmarna

Robotskapade Finlandförgreningar